Gartmayer ist der Familienname von:

 Peter Gartmayer (* 1978), österreichischer Sportler
 Susanna Gartmayer (* 1975), österreichische Musikerin